Александр Николаевич Мордвинов (Санкт-Петербург, 5 июня 1792 — 31 января 1869, Санкт-Петербург) — участник войны 1812 года, управляющий III Отделением (1831—1839), вятский гражданский губернатор (1840—1842), впоследствии действительный тайный советник, сенатор.

Биография 
Происходил из дворянского рода Мордвиновых. Сын порховского помещика полковника Николая Михайловича Мордвинова (1768—1844), внук инженер-генерала М. И. Мордвинова.

Родился 5 июня 1792 года, воспитывался в течение 2 лет в доме своего дяди, генерала Н. Н. Муравьева, женатого на сестре его отца — Александре Михайловне Мордвиновой, и рос вместе с их сыновьями Александром (декабристом), Николаем (Карсским) и Михаилом (Виленским) Муравьевыми.

В 10 лет номинально начал службу юнкером в 1-м артиллерийском батальоне (23-го мая 1802 года), но через год был уволен с военной службы юнкером из лейб-гвардии Артиллерийского батальона; с 31 мая 1806 по 20 декабря 1809 года служил в департаменте министерства финансов и уже в 16 лет получил чин титулярного советника.

29 ноября 1810 года Мордвинов поступил в министерство полиции, но в начале Отечественной войны вступил (16 августа 1812 года) в 5-ю дружину Санкт-Петербургского ополчения, с которой принял участие в нескольких сражениях; за Полоцк получил орден Владимира 4-й степени с бантом, 19 октября был в бою при Чашниках, 2 ноября — при Смолянах, 16 ноября — при реке Березине и за отличие в этих боях награждён чином коллежского асессора (16 ноября). В 1813 году он был при взятии крепости Пилау, 13 апреля, прибыв к корпусу, блокировавшему Данциг, находился в нём все время его осады, 16 августа был послан с отрядом стрелков против неприятельской вылазки и «примерною храбростью сразил их, опрокинул и, вытесняя с позиций, наконец прогнал совершенно и занял данцигский форштадт Ору»; за это Мордвинов был награждён орденом Анны 4-й степени; с 27 августа по 3 сентября он находился на Английских транспортных судах в морских экспедициях против крепостей. 10 июня 1813 года Мордвинов успел получить чин надворного советника, после роспуска ополчения вернулся к своей должности в Министерство Полиции; в 1815 году он был командирован в главную квартиру фельдмаршала князя Барклая-де-Толли, состоя при генерал-интенданте Е. Ф. Канкрине.

13 августа 1818 году Мордвинов был определен в Собственную Его Величества Канцелярию, где и прослужил до 25 октября 1826 года, когда был переведен в Государственную Канцелярию; назначенный помощником статс-секретаря Государственного Совета (22 января 1829 года), он вскоре (17 февраля 1830 года) был произведен в действительные статские советники, а 1 сентября 1831 года назначен Управляющим III Отделением (на место скончавшегося 27 августа М. Я. фон Фока), став, таким образом, одним из сподвижников А. Х. Бенкендорфа и нередко заменял его в сношениях с Пушкиным. 26 апреля 1832 года Мордвинов был назначен присутствовать в Главном управлении цензуры, 31 декабря 1834 года он пожалован в статс-секретари. На посту управляющего III Отделением ничем особенным не прославился, хотя А. И. Герцен мимоходом упоминает в мемуарах, что Мордвинов был единственным в жандармской среде «инквизитором по убеждению». Способствовал продвижению по службе Леонтия Дубельта, постепенно отодвинувшего своего начальника на задний план, и после увольнения Мордвинова с поста управляющего (18 марта 1839), занявшего его место.

Лермонтов обращался к Мордвинову через его двоюродного брата А. Н. Муравьева с просьбами о заступничестве после запрета драмы «Маскарад» цензурой III отделения. Также Лермонтов обратился к Мордвинову, чтобы избежать гонений за стихотворение «Смерть поэта». Мордвинов не нашёл в первоначальной редакции, без последних 16 строк ничего предосудительного (даже назвал «прекрасным»); однако счел нежелательной его публикацию. Числясь с апреля 1840 года при Департаменте внутренних дел, Мордвинов был вятским гражданским губернатором (с 10 октября 1840 по 30 августа 1842 года), директором Департамента разных податей и сборов (с 30 августа 1842), а 14 октября 1846 года назначен сенатором.

Умер в Петербурге 31 января 1869 года, в чине действительного тайного советника, и погребен на кладбище Фарфорового завода.

Семья 
Жена (с 26 мая 1824) — княжна Александра Семёновна Херхеулидзева (1802—21.11.1848), дочь статского советника князя Семена Захаровича Херхеулидзева; сестра керченского градоначальника Захара Херхеулидзева и известной красавицы Татьяны Вейдемейер. В 1832 году графиня Долли Фикельмон писала в своем дневнике: «В обществе множество сплетен о семье Мордвиновых. Иногда оно поистине беспощадно, и Мордвинова, эта бедная и безобидная маленькая женщина, стала на сей раз его жертвой, по-моему, совершенно несправедливо. Императрица, однажды сказала: „Лагрене — любовник Мордвиновой“. С тех пор общество забросило каменьями эту бедную женщину, однако, он сам клался, что не был её любовником». Похоронена на кладбище Фарфорового завода рядом с мужем. Дети:
 Семён (1825—1900), сенатор, член Государственного совета.
 Николай (1827—1884), управляющий Самарской контрольной палатой (на 1870), действительный статский советник (1870). Жена — Е. А. Полетика.
 Екатерина (1829—1834)
 Софья (14.05.1836—1836), крещена в Казанском соборе, крестница тетки Клеопатры Херхеулидзевой.
 Ольга (1838—1900), была помощницей-распорядительницей Высших женских курсов.
 Александр (1842—1889)

Примечания 

Александр Николаевич
Вятские губернаторы
Сенаторы Российской империи
Действительные тайные советники
Похороненные на Фарфоровском кладбище